Deze pagina beschrijft alle soorten spinnen uit de familie der Sinopimoidae.

Sinopimoa
Sinopimoa Li & Wunderlich, 2008
Sinopimoa bicolor Li & Wunderlich, 2008

Referenties
  (2010): The world spider catalog, version 11.0. American Museum of Natural History.

Sinopimoidae